Passos - Litterae Communionis é a revista internacional do católico Movimento Comunhão e Libertação. Cada mês na Passos, que está disponível em onze linguas (italiano, inglês, espanhol, português, português do Brasil, polaco, russo, francês e alemão e, com várias periodicidades, também em japonês e húngaro): cartas, testemunhos do mundo, intervenções de d. Luigi Giussani, vida da  Igreja, cultura, sociedade e política: no sinal de um autêntico ecumenismo.

Catolicismo
Revistas religiosas